Il termine esplosività può riferirsi a:

Limiti di esplosione
Indice di esplosività vulcanica